Davidson steht für:

 Davidson (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Clan Davidson, einen schottischen Clan

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Davidson (Arkansas), Ort im Crawford County, Arkansas
 Davidson (Idaho), gemeindefreies Gebiet im Harrison County, Idaho
 Davidson (Indiana)
 Davidson (Minnesota), Ort im Polk County, Minnesota
 Davidson (North Carolina), Town im Mecklenburg County, North Carolina
 Davidson (Oklahoma), Town im Tillman County, Oklahoma
 Davidson (Pennsylvania), Ort im Fayette County, Pennsylvania
 Davidson (South Carolina)
 Davidson (Tennessee)
 Davidson (Texas), Ort im Burleson County, Texas
 Davidson Heights (Pennsylvania)

in Australien:
 Davidson (Sydney), Vorort von Sydney

in Kanada:
 Davidson (British Columbia)
 Davidson (Saskatchewan)

im NRHP gelistete Objekte:
 Davidson County Courthouse, in Nashville, Tennessee, ID-Nr. 87000670
 Davidson Hall, in Lake Geneva, Wisconsin, ID-Nr. 87000443
 Davidson Hall, Coker College, in Hartsville, South Carolina, ID-Nr. 83003835
 Davidson Historic District, in Davidson, North Carolina, ID-Nr. 09000381
 Davidson Lake Shelter Cabin, in Angoon, Alaska, ID-Nr. 95001303
 Davidson School, in Davidson, Tennessee, ID-Nr. 92001739
 Davidson Windmill, in Superior, Wisconsin, ID-Nr. 79000075
 Davidson-Childs House, in Hood River, Oregon, ID-Nr. 89001864
 Davidson-Smitherman House, in Centreville, Alabama, ID-Nr. 87001552

Geografische Objekte:
 Davidson-Gletscher, Gletscher in Alaska, Vereinigte Staaten
 Davidson-Gletscher (Antarktika), Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika
 Davidson Island, Insel vor der Westküste des Grahamlands, Antarktika
 Kap Davidson, Kap von Laurie Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
 Mount Davidson, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Davidson County
 Davidson Township
 Davison
 Davidsson
 Davidsen
 Rollo-Davidson-Preis